Щербина Костянтин Мусійович — український математик.
 Щербина Костянтин — український журналіст.